Inc:
 Сокращение от  — см. инкремент.

Inc.
 Сокращение от  (инкорпорированный, инкорпорейтед) — в названиях организаций суффикс, обозначающий корпорацию. См. также Инкорпорация — процесс создания корпораций.
 Inc. — американский ежемесячный деловой журнал.